Велика Британија (острво), острво у северозападној Европи
 Краљевство Велика Британија, бивша држава у северозападној Европи, која је постојала од 1707. до 1801.
 Уједињено Краљевство Велике Британије и Ирске, званично име Уједињеног Краљевства између 1801. и 1927.
 Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске или само Уједињено Краљевство, држава у северозападној Европи

Види још 
 Британија, вишезначна одредница
 Нова Британија, острво Бизмарковог архипелага